Bernie steht für:

 männlicher Vorname, siehe Bernard (Vorname) #Bernie
 Mann von Bernuthsfeld, eine Moorleiche aus Niedersachsen
 ein Kinder-Magazin des Deutschen Jugendrotkreuzes, siehe Deutsches Jugendrotkreuz #JRK-Zeitschriften auf Bundesebene
 Bernie (Missouri), Ort im Stoddard County
 Ben Bernie (1891–1943), US-amerikanischer Violinist, Entertainer und Bigband-Leader

Film:
 Bernie (1996), französische Filmkomödie von Albert Dupontel
 Bernie – Leichen pflastern seinen Weg, US-amerikanische Filmkomödie von Richard Linklater (2011)
 Bernie (Fernsehserie), britische Fernsehserie (1978–1980)
 eine Figur aus Zig & Sharko – Meerjungfrauen frisst man nicht!

Siehe auch:
 Berni
 Berny